Ро́нальд Фрэ́нсис (Рон) Пе́рлман (, род. 13 апреля 1950, Нью-Йорк) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания еврейского происхождения, наиболее известный ролью Хеллбоя в фильме «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия», ролью Клэя Морроу в сериале «Сыны анархии», ролью Рейнхардта в фильме «Блэйд 2», а также озвучиванием рассказчика в серии постапокалиптических игр Fallout.

Ранние годы 
Перлман родился в районе Вашингтон Хайтс в Нью-Йорке, в еврейской семье. Его мать, Дороти, была работником муниципальной службы, а отец — ударником в джаз-бэнде и механиком.

Рон ходил в среднюю школу имени Джорджа Вашингтона и Леман Колледж в Нью-Йорке, где получил степень бакалавра искусств. Позднее он учился в Миннесотском университете, где получил степень магистра театральных искусств.

Карьера 
Дебют его в кино состоялся в фильме Жан-Жака Анно «Борьба за огонь» (1981). После нескольких эпизодических ролей в кино и телесериалах он получил главную роль в сериале «Красавица и чудовище», где сыграл чудовище Винсента. За эту роль получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный актёр».

После этого сыграл во множестве фильмов, таких как «Имя розы» (1986), «Хронос» (1993), «Ромео истекает кровью» (1993), «Приключения Гека Финна» (1993), «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» (1994), «Город потерянных детей» (1995), «Остров доктора Моро» (1996), «Чужой: Воскрешение» (1997), «Враг у ворот» (2001) и «Блэйд 2» (2002). Также появлялся в эпизодах таких сериалов как «Горец», «За гранью возможного», «Зачарованные» и других.

Настоящая слава пришла к Перлману в 2004 году, когда он исполнил главную роль в фильме «Хеллбой: Герой из пекла» режиссёра Гильермо дель Торо. Продюсеры хотели утвердить на эту роль более известного актёра, Вина Дизеля, поэтому дель Торо пришлось отвоёвывать роль для Перлмана. В 2008 году Перлман снова сыграл этого персонажа во второй части фильма «Хеллбой 2: Золотая армия».

С 2008 по 2013 год снимался в сериале «Сыны анархии» в роли президента одноимённого байкерского клуба.

Озвучивание 
Будучи обладателем выразительного голоса, Рон Перлман принимал участие в озвучивании многих мультсериалов: «Бэтмен», «Новые приключения Бэтмена», «Смертельная битва: Защитники Земли», «Юные титаны», «Афросамурай», «Лига Справедливости», «Время приключений» и короля страны забытых Шибальбу в полнометражном мультфильме «Книга жизни»

Он озвучивал такие компьютерные игры как Halo 2, Halo 3 и The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. В игре Fallout озвучивает рассказчика: в начале игры он произносит фразу «Война. Война никогда не меняется». Перлман принимал участие в озвучивании игр Turok, Justice League Heroes, Call of Duty: Black Ops III и других.

В мультфильмах «Хеллбой: Меч громов» и «Хеллбой: Кровь и металл» Перлман озвучил Хеллбоя. В 2009—2010 году выступал в роли рассказчика в псевдодокументальном сериале «1000 способов умереть». Озвучил и стал прототипом персонажа по кличке Раст из Payday 2

Личная жизнь 
Был женат на Опал Перлман (в девичестве Стоун) с 14 февраля 1981 года, у них двое детей: дочь Блейк Аманда (1984) и сын Брэндон Эвери (1990). Развелся в 2019 году. В настоящее время встречается с Эллисон Данбар.

Избранная фильмография

Примечания 

Киноактёры США
Выпускники Леманского колледжа
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Миннесотского университета